|-
| 178901 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178902 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178903 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178904 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178905 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178906 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178907 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178908 - ||  || 5 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178909 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178910 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178911 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178912 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178913 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178914 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178915 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178916 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178917 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178918 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178919 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178920 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178921 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178922 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178923 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178924 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178925 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178926 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178927 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178928 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178929 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178930 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178931 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178932 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178933 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178934 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178935 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178936 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178937 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178938 - ||  || 22 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 178939 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178940 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178941 - ||  || 19 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178942 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178943 - ||  || 25 august 2001 ||  || 
|-
| 178944 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178945 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178946 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178947 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178948 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178949 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178950 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178951 - ||  || 22 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178952 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178953 - ||  || 31 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178954 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178955 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178956 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178957 - ||  || 21 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178958 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178959 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178960 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178961 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178962 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178963 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178964 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178965 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178966 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178967 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178968 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178969 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178970 - ||  || 24 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 178971 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178972 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178973 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178974 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178975 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178976 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178977 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178978 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178979 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178980 - ||  || 25 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 178981 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178982 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178983 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178984 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178985 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178986 - ||  || 16 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178987 - ||  || 19 august 2001 ||  || 
|-
| 178988 - ||  || 19 august 2001 || Cerro Tololo || 
|-
| 178989 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178990 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178991 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178992 - ||  || 9 septembrie 2001 || Eskridge || 
|-
| 178993 - ||  || 9 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 178994 - ||  || 9 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 178995 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178996 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178997 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178998 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178999 - ||  || 10 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 179000 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-